Slovo Play má několik významů:

 Play (píseň, Jennifer López) – píseň od Jennifer Lopez
 Play (album, Chick Corea) – album od Chicka Corey s přispěním Bobbyho McFerrina
 Play (album, Moby) – album hudebníka Mobyho
 Google Play – online distribuční služba s obsahem pro mobilní operační systém Android
 Play framework – nástroj na tvorbu webových aplikací v Java a Scala

Externí odkazy